Zygmunt Kruszelnicki (1889–1940) – sędzia, adwokat
 Zygmunt Kruszelnicki (1927–2022) – historyk sztuki

Zobacz też 
 Kruszelnicki